Tadeusz Wojtas (* 8. Februar 1955 in Pszczółki, Polen) ist ein ehemaliger polnischer Radrennfahrer.

Bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau erreichte er im Radfahren über die Distanz von 189 km den 5. Platz.In diesem Jahr wurde er der beste Bergfahrer der Friedensfahrt und 16. des Gesamtklassements, sowie 2. der Polen-Rundfahrt.

Palmarès

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

Radsportler (Polen)
Olympiateilnehmer (Polen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1980
Pole
Geboren 1955
Mann